Salem:

 Salem — израильская метал-группа.
 Salem — находящаяся в разработке бесплатная массовая многопользовательская онлайн-игра с открытым миром.
 Salem (марка сигарет)

См. также 
 Сейлем